David Norman (ur. 1949) – brytyjski ornitolog
 David B. Norman (ur. 1952) – brytyjski paleontolog
 David Norman (ur. 1962) – kanadyjski piłkarz
 David Norman Jr. (ur. 1998) – kanadyjski piłkarz